Coyotepec (municipi de Mèxic), municipi de Mèxic a l'estat de Mèxic.
 Coyotepec (municipi de Puebla), municipi de Mèxic a l'estat de Puebla.
 San Bartolo Coyotepec, municipi de Mèxic a l'estat d'Oaxaca.

 Popoloca Coyotepec, variant llingüística de la llengua popoloca a l'estat de Puebla.